

Юг — річка в Кіровській та Вологодській областях, права твірна Північної Двіни
 Юг — річка в Кіровській області, ліва притока Кільмезю
 «Юг» — газета в Одесі.

Юг — міська частина, громада округу Кошиці IV, Кошицький край.